Нахичева́нское ха́нство (; , ) — феодальное владение, формально зависимое (полу-самостоятельное) от Персии, существовавшее с 1747 по 1828 годы на части территории бывшего беглербегства Чухур-Саад. Одно из азербайджанских ханств. Располагалось на части территории Восточной Армении.

Сегодня бывшая территория ханства разделена между Нахичеванской Автономной Республики (значительная часть) и Республикой Армения.

История и внешняя политика 

Вскоре после взятия Эривани Сефевидами в 1604 году, Шах Аббас I Великий назначил одного из своих известных полководцев Максуд Султана Кенгерли губернатором Нахичевани.

По результатам очередной турецко-персидской войны (1730—1736), османы признавали Надир шаха шахом Персии, а также уступали Афшаридам Закавказье. В ходе следующей войны (1743—1746), надир шах ещё сильнее сумел укрепить позиции своего государства в Закавказье, восстановив прежние границы Персии при Сефевидах.

Убийства Надир-шаха в июне 1747 года послужило началом краха центральной власти в Персии и борьбе за престол между различными племенами. Особо острая борьба развернулась в Закавказье, где местные ханы боролись за территориальные приобретения. Предводитель рода Кенгерли Гейдар Кули-хан изгнал иранского наиба Ага Хасана и провозгласил себя ханом.

Правители ханства поддерживали близкие отношения с ханами Карабаха и Эривани. По сообщению Мирзы Джамала Карабахского: «когда окрестные ханы узнали о том, что Ибрагим-хан (Карабахский) направил своего сына к главнокомандующему (российской армией), то все они, а именно: Мир-Мустафа хан талышский, Мустафа хан ширванский, Джавад-хан и даже ханы Эривани, Нахчывана, Хоя и Карадага отправили своих посланников к Ибрагим-хану и заявили — мы не откажемся от того, что находит целесообразным Ибрагим-хан. Поскольку он счёл нужным подчиниться Российскому государству, то мы также последуем по пути дружбы и повиновения милостивой императрице России…».

В 1813 году по Гюлистанскому договору Россия признала это ханство «в совершенной власти» Персии, однако с началом новой Русско-персидской войны (1826—1828) ханство было занято войсками генерала И.Ф. Паскевича, который 26 июня 1827 года вступил в Нахичевань, разгромив трёхтысячный персидский кавалерийский отряд. Ханство вошло в состав Российской империи согласно условиям Туркманчайского договора, завершившего Русско-персидскую войну (1826—1828). Было упразднено Указом императора Николая I 21 марта 1828 года. После чего, объединено с Эриванским ханством в Армянскую область.

Келб-Али Хан Нахичеванский был ранее ослеплён по приказу Ага-Мохаммед Каджара, что вызвало в его семье естественную ненависть к династии Каджаров. В результате его сын, правитель ханства Эхсан Хан Кенгерли, вместе с братом Шейх Али-беком, добровольно перешёл на сторону России, оказав важную помощь в войне с Персией. В 1827 году Аббас-Мирза поручил оборону крепости Аббас-Абад Эхсан Хану Кенгерли. Однако Эхсан Хан тайно связался с русским главнокомандующим графом Паскевичем и сдал ему крепость 22 июля 1827 года. За это ему был пожалован чин полковника Русской императорской армии с назначением наибом Нахичеванского ханства, а Шейх-Али бек — наибом Ордубадского округа. Граф Паскевич сообщал о действиях Эхсан Хана следующее:

Ихсан-хан кенгерли остался фактическим правителем провинции с титулом наиба до 1840 года. За Эхсан-ханом и его потомками в России закрепилась фамилия Нахичеванских. Из этого рода вышли многие известные военачальники, в том числе генералы Исмаил, Келбали, Гусейн, Джамшид Ханы Нахичеванские. В октябре 1837 года Эхсан Хан был произведён в генерал-майоры. В 1839 году, под давлением главноуправляющего на Кавказе генерала Е.А. Головина, Эхсан Хан был вынужден отказаться от должности наиба. В порядке компенсации он был назначен походным атаманом Кенгерлинского войска, а позже — военно-походным атаманом Закавказских мусульманских войск.

Администрация 
Ханство находилось под непосредственным руководством наследного принца Аббаса Мирзы, который назначал ханов (наместников), обязанных платить ему определённую сумму процентов от прибыли. Чиновничий аппарат делился на городских служащих (в свою очередь подразделялись на тех, кто отвечал за безопасность, и тех, кто отвечал за судебную систему) и сельских старейшин.

На территории ханства налогообложением ведали специальные представители — ясавулы, собирающие налоги с населения трижды в год.

Финансами ведали два чиновника (назеры). В зону ответственности первого попадала казна, зернохранилища и др., второй выступал в качестве пристава с функцией раздачи приказов хана.

Мирабы ведали оросительной системой.

Столица 
Столица — Нахичевань. К началу XIX века он состоял из 4 районов: Алихан, Шахаб, Сарваплан и Курдар. На территории города имелось 700 домохозяйств, 260 из которых принадлежало местной знати, а также около пяти караван-сараев, большие базары, бани.

Население 
С XIII века в регионе начинается многовековой процесс оттеснения армянского населения пришлым тюркским, а с конца XIII века Газан-хан подвергает гонениям армянское население, особенно из Нахичевани и близлежащих областей.

Армяне составляли абсолютное большинство населения Восточной Армении до начала XVII века, но вследствие насильственной депортации около 300 000 армян из Нахичевани и Эривани на территорию Сефевидской Персии, организованной шахом Аббасом I в ходе Турецко-персидской войны (1603—1618), число армян в регионе сильно сократилось. Только из одного города Джульфа и его окрестных селений, было депортировано 12 000 армянских семей (≈ 60 000 человек). В ходе войны, Нахичевань была разграблена войсками Аббаса.

Помимо этого, армяне систематически преследовались, подвергаясь гонениям и этническим чисткам и во время правления других правителей. Так, например, в 1746 году по приказу Надир-шаха 1000 армянских семейств были насильно переселены из Нахичевани в Хорасан.

В последующем население ханства многократно сократилось за счет депортации армянского населения в Персию. Мусульмане же, напротив, активно заселялись здесь в период между 1555—1810 годами.

За все время существования ханства не было произведено ни одной переписи населения. Согласно опросам, проведённым вновь образованной Российской администрацией в первые годы после вхождения в состав России, население ханства состояло из мусульман (шииты и сунниты — тюрки (совр. азербайджанцы), курды и персы) и христиан (армяне). Армяне придерживались христианской веры (Армянская Апостольская церковь) и разговаривали на армянском языке. Мусульмане разговаривали на диалектах турецкого и курдского языков, а также на персидском. На момент опросов, на территории бывшего ханства проживало 24 385 мусульман (83%) и 5078 армян (17%). По роду деятельности мусульмане вели полуоседлый образ жизни, занимаясь земледелием и скотоводством. Армяне занимались в основном земледелием, торговлей и ремеслом.

Американский историк Джордж Бурнутян отмечает:«Хотя нет точных цифр о том, сколько армян было депортировано шахом Аббасом в 1604—1605 годах или бежало из ханства во время Османской оккупации (1724—1735) и Русско-иранских войн (1804—1813, 1826—1828), многочисленные заброшенные церкви, монастыри и деревни указывают на значительное сокращение армянского населения»

Административно-территориальное деление 
Первоначально ханство было разделено на 3 округа: Нахичеванский, Ордубадский и Даралагезский. В некоторый период в состав ханства входили также районы Мегри и Капан, позже вошедшие в состав соседнего Карабахского ханства. Позднее, ханство состояло из двух округов — Нахичеванского и Ордубадского. Каждый округ состоял из магалов:

 Магалы Нахичеванского округа: Нахичеванский, Даралагезский, Алинджа-чай (центр — Джульфа), Мавазикхатунский и Хок. Всего 179 населённых пунктов.
 Магалы Ордубадского округа: Ордубадский, Агулис, Даст (Дастак), Чинанаб и Билав. Всего 50 населённых пунктов.
Магалами управляли Мир-Белюки. В их обязанности также входило доведение до населения ханских указов, разрешение мелких споров, организация строительство дорог и каналов. Выбираемые жителями старейшины управляли деревнями: татарскими — кетхуды, армянскими — мелики (на территории ханства проживало 26 семей армянских меликов, 229 человек).

Религия

Ислам 
В Нахичевани была 1 мечеть. В Ордубаде было 6 мечетей и 25 молитвенных домов. Всего на территории ханства было около 30 мечетей.

Мусульманские религиозные деятели (всего 437 семьи) освобождались от налогов.

Христианство 
В Нахичевани была 1 Армянская церковь.

В целом, на территории ханства действующие Армянские Апостольские и Армяно-католические церкви были в следующих населённых пунктах:

 магал Алинджа-чай — , , , Шахкерт (Казанчи),  и ;
 магал Нахичевань — монастырь Кармир-ванк (V в.), , ,  (монастырь и церковь);
 магал Мавазикхатун —   (1 армяно-католическая и 1 апостольская церкви), Охбун, Дигин, Солтанбег;
 магал Хок —  (две церкви);
 магал Даралагез — Хачик (Армения), Амагу (монастырь Нораванк), Кызыл-Ванк (монастырь Кармир-ванк), Гюнейванк, Караванк, Гергер, Серс, Габуд, Мартирос (монастырь и церковь), Куши-беляк, Гндеваз (3 церкви);
 магал Ордубад — , Карчеван;
 магал Агулис — Нижний Агулис (2 церкви и 2 часовни), Верхний Агулис (7 церквей), Варагерт (2 церкви);
 магал Даст (Дастак)  — ;
 магал Билав — Дер, , , Алахин, ;
 магал Чинанаб — Абракунис (Св. Карапета), и ещё 2 церкви.

На территории ханства также находилось множество развалин монастырей, церквей (в том числе Армяно-католических) и часовен, а также находящихся в полуразрушенном состоянии, в населённых пунктах:

 магал Алинджа-чай — Кирна,  и ;
 магал Нахичевань — Нахарич, , Нурсу, Гяджазор, Гем, Кара-бойя, Карабаба;
 магал Даралагез — Зейта, Аг-Хач, Зигрик, Гнишик, , Арпа (Арени), Козулька, Энгия, Кешишкенд, Ортакенд, Башкенд (монастыри Cпитакавор и Танаат, оба XIII в.), Кал, Хорвадих, Кауших, Азатек, Мартирос, Ашаги Джани, Джал, Мартирос, Кошаванк, Вартанес, Куши-беляк, Гндеваз;
 магал Ордубад — , ;
 магал Даст (Дастак)  — , Келеки, Ван, Дехсар;
 магал Билав — , , , , , Нургут.
Армянское духовенство делилось на неженатых (архиепископов, вардапетов и монахов) и женатых священников (последних было 63 семьи или 441 человек). Семьи священнослужителей также освобождались от налогов. На территории ханства проживали также армянские миряне, совершавшие паломничество в Иерусалим (всего чуть более 60 человек).

Землевладение 
На территории ханства были следующие виды имущественного владения:

 Государственное;
 Тиул — земля, предоставленная в обмен на службу (то есть вотчина). Большинство из владельцев получали выплаты в виде процента от урожая;
 Мюлк — частная собственность на землю, принадлежащую знати (армянские мелики и кевхи, ханы и беки и др.);
 Вакф — собственность, принадлежащая религиозным учреждениям;
Основная разница между Нахичеванским и Эриванским ханствами состоит в том, что в первом не было оценки земли на основе хорошего или плохого качества, как в Эриванском. Плохое качество земли (почвы) и, как следствие, недостаток производства шёлка, означало, что жители должны были компенсировать недостающие доходы за счёт дополнительного объёма фруктов, овощей, хлопка и т.д..

Сельское хозяйство 
По территории ханства протекало несколько рек, крупнейшей из которых была река Аракс. Все оросительные каналы ханства (орошалось около 1/4 территории) черпали воду из реки Нахичевань.

Жители выращивали грецкие орехи, фасоль, капусту, лук, чеснок, редис, репу, морковь, помидоры и многое другое.

Производство 
Недалеко от Нахичевани разрабатывались (с применением пороха) две соляные шахты. Выработка составляла около 135 тыс. пудов в год. Соль экспортировали в том числе и в соседние ханства.

Кожевенные заводы располагались в Ордубаде (12 шт.) и Нахичевани (1 шт.). Производство шёлка располагалась, в основном, в Ордубадском районе. Имелось 452 мельницы, 156 из них было в рабочем состоянии, а 296 нуждалось в ремонте.

Мусульманское население преобладало в пекарном и мясном делах, а также в шёлкоткачестве, армяне — в торговле, слесарном и оружейном делах, а также в профессии красильщика.

Финансы 
Единственной валютой в ханстве был иранский туман. Финансовой частью управляли два назыря — один был казначеем и комиссаром, другой — приказчиком (отдавал по населённым пунктам ханские приказы относительно сбора податей и отбывания повинностей). При хане постоянно состояли 20 есаулов, занимающихся сбором податей трижды в год.

Налоги 
Налоги, собираемые правителями делились на прямые и косвенные.

Прямые:

 С обрабатываемой земли и недвижимого имущества;
 Индивидуальные;
 В форме труда.

Армия 
Войско состояло из 800 человек пехоты (пехотинцы — сарвазы, яговеры, сотники, наибы, юзбаши и полковой командир — сяргянга) и 200 человек конницы.

Нахичеванские ханы 
 Гейдар Кули-хан Кенгерли (1747—1764)
 Хаджи-хан Кенгерли (1764—1769)
 Рахим-хан Кенгерли (1769—1770)
 Али Кули-хан Кенгерли (1770—1773)
 Вали Кули-хан Кенгерли (1773—1781)
 Аббас Кули-хан Кенгерли (1-й раз) (1781―1783)
 Джафар Кули-хан Кенгерли (1783―1787)
 Аббас Кули-хан Кенгерли (2-й раз) (1787)
 Келб Али-хан Кенгерли (1-й раз) (1787―1797)
 Аббас Кули-хан Кенгерли (3-й раз) (1797―1801)
 Келб Али-хан Кенгерли (2-й раз) (1801―1804)
 Аббас Кули-хан Кенгерли (4-й раз) (1804)
 Келб Али-хан Кенгерли (3-й раз) (1804―1807)
 Аббас Кули-хан Кенгерли (5-й раз) (1807—1808)
 Келб Али-хан Кенгерли (4-й раз) (1808)
 Керим-хан Кенгерли (1-й раз) (1808—1809)
 Келб Али-хан Кенгерли (5-й раз) (1809—1810)
 Аббас Кули-хан Кенгерли (6-й раз) (1810—1812)
 Келб Али-хан Кенгерли (7-й раз) (1812—1817)
 Эхсан-хан Кенгерли (1817—1820)
 Назар Али-хан Кенгерли (1820)
 Керим-хан Кенгерли (2-й раз) (1820—1822)
 Хусейн-мирза (1822—1823)
 Керим-хан Кенгерли (3-й раз) (1823—1826)
 Мухаммад Багир-хан Кенгерли (1826)
 Керим-хан Кенгерли (3-й раз) (1826—1828)

  Генеалогия

Галерея

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
  Также доступна на сайте Президентской библиотеки.
 

Азербайджанские ханства
Ханства по алфавиту